Uvaravitski rajon (vitryska: Уваравіцкі раён, ryska: Уваровичский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Historiska indelningar i Homieĺs voblasć